Hendrik I van Bar
 Hendrik II van Bar
 Hendrik III van Bar
 Hendrik IV van Bar